Radulinopsis är ett släkte av fiskar. Radulinopsis ingår i familjen simpor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Simpor
Radulinopsis